ICI steht für:

 Immuncheckpoint-Inhibitor, ein Molekül, das einen Immuncheckpoint hemmt
 Imperial Chemical Industries, ehemaliges britisches Chemieunternehmen mit Sitz in London, 2007 übernommen von Akzo Nobel
 Institut für Competitive Intelligence, Ausbildungsprogramm zum zertifizierten Competitive Intelligence-Professional in Deutschland
 International Correspondence Institute, ICI University Deutschland, eine evangelikale Einrichtung (keine Universität), die ein theologisches Fernstudium anbietet
 ICI Berlin – Institute for Cultural Inquiry Berlin, unabhängiges gemeinnütziges Kultur- und Forschungsinstitut in Deutschland
 ICI (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 Interface Control Information, Steuerinformationen zwischen zwei benachbarten Schichten im OSI-Modell
 Investment Company Institute, ein US-amerikanisches Institut
 Intrazervikale Insemination, eine bestimmte Art der Insemination
 Istanbul Cooperation Initiative, eine Kooperationsvereinbarung arabischer Golfstaaten mit der NATO
 Inter Carrier Interference, Interferenz zwischen verschiedenen Trägern in der Signalübertragung
 International Cocoa Initiative, Organisation zur Beseitigung von ausbeuterischer Kinderarbeit im Bereich des Kakao-Anbaus sowie der Kakao-Verarbeitung
 Industrie Cinematografiche Italiane, italienische Filmproduktionsgesellschaft

Siehe auch:
 „Ici-bas“, Kurzfilm von Philippe Ramos

ICI